Mount Union steht für:

 Mount Union (Alabama), Ort im US-Bundesstaat Alabama
 Mount Union (Arizona), Berg im US-Bundesstaat Arizona
 Mount Union (Iowa), Stadt im US-Bundesstaat Iowa
 Mount Union (Louisiana), Ort im US-Bundesstaat Louisiana
 Mount Union (Pennsylvania), Ort im US-Bundesstaat Pennsylvania
 Mount Union (Texas), Ort im US-Bundesstaat Texas
 Mount Union (Virginia), Ort im US-Bundesstaat Virginia
 Mount Union Historic District, Historic District in Mount Union, Pennsylvania